Die Belgische Badminton-Mannschaftsmeisterschaft 2013/14 bestand aus einer einfachen Vorrunde im Modus Jeder-gegen-jeden und anschließenden Playoffs und Playdowns. Meister wurde der Klub Zwijndrecht.

Vorrunde

Playoffs

Playdowns

Weblinks
toernooi.nl

Mannschaft 2014
Badminton 2013
Badminton 2014